AIBD steht als Abkürzung für:
 Association of International Bond Dealers, die heute unter dem Namen International Capital Markets Association auftritt
 AIBD-Rendite, von der AIBD entwickelte Zinsberechnungsmethode

AIBD